Guus:
 Guus Hiddink
 Guus Kuijer
 Guus Meeuwis

 Guus Hiddink Stadium

nl:Augustus (voornaam)#Guus